L'édition 2019 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 22 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Dominic Thiem remporte l'épreuve en simple, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, l'Australien Alex De Minaur, du Sud-Coréen Chung Hyeon et de l'Italien Fabio Fognini. Ils sont remplacés respectivement par Guido Andreozzi, Mischa Zverev, Nicolás Jarry et Roberto Carballés Baena.

Pendant le tournoi 
Nicolás Jarry s'incline au dernier tour des qualifications face à Marcel Granollers. Il est repêché dans le tableau principal et retrouve l'Espagnol au premier tour, contre qui il prend sa revanche. Il bat ensuite le  mondial Alexander Zverev et Grigor Dimitrov et finit par céder en quarts de finale, contre le finaliste Daniil Medvedev.

Lauréats 
Dominic Thiem remporte le tournoi en simple en battant en finale Daniil Medvedev. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah s'imposent en finale face à Jamie Murray et Bruno Soares. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2019 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Barcelone
Sport en Espagne en 2019
Tennis en avril 2019